Felicidade Interna Bruta
Centro Universitário Estácio da Bahia
Festival Internacional de Benicàssim
 
Desambiguações de siglas